Коке́тка (від ) — жінка, що своєю поведінкою, манерами або одягом намагається подобатися чоловікам. Французьке coquette утворене від дієслова coqueter («кокетувати», «хизуватися»), що походить від coq — «півень».
 Кокетка — деталь чоловічого або жіночого одягу, верхня, відрізна частина сукні, блузки, штанів, до якої пришивається нижня частина одягу.
 «Кокетка» — американська мелодрама режисера Сема Тейлора 1929 року

Примітки